Amerikai Egyesült Államok
 Fleetwood (Oregon)
 Fleetwood (Pennsylvania)
 Egyesült Királyság

 Fleetwood (Lancashire)
 Kanada
 Fleetwood (Surrey)